Strömsholm kan syfta på:

Platser

Sverige
 Strömsholm – en tätort i Västmanlands län.
 Strömsholms kanal – en kanal mellan sjöarna Mälaren och Barken.
 Strömsholms slott – ett slott i Strömsholm.
 Ridskolan Strömsholm – utbildningsanläggning för Svenska Ridsportförbundets.
 Regiondjursjukhuset Strömsholm – ett djursjukhus.

Finland
 Strömsholmen, Rantasalmi – en egendom i Rantasalmi kommun, Södra Savolax.
 Strömsholm, Iniö – en ö i Iniö, Pargas stad, Åboland.

Personer
Algot Strömsholm – en finländsk socialarbetare och skriftställare.

Se även
Strömsholmsåsen –  en rullstensås i Svealand
Strömsholmen
Strömholm
Strömsö (olika betydelser)